Szillat ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Szillat (* 1966), deutsche Schriftstellerin und Redakteurin
 Heinz Szillat (1912–1999), deutscher Maler und Grafiker
 Paul Szillat (1888–1958), deutscher Politiker (SPD)